Орфе́й (, , ) — персонаж древнегреческой мифологии, певец и музыкант, пытавшийся вызволить свою жену Эвридику из подземного царства; олицетворял могущество искусства. В его честь названы:

 (3361) Орфей — околоземный астероид из группы аполлонов, открытый в 1982 году.
 Орфей — ударный кратер на астероиде (433) Эрос.
 Орфей — альтернативное название гипотетической планеты Тейя в модели ударного формирования Луны (до 2004 года, в отличие от Тейи считалось, что её орбита находилась между Марсом и Юпитером).

В искусстве и культуре 
см. также Образ Орфея в искусстве
  — античный монумент из мрамора в городе Птуй, Словения.

Опера 
 «Орфей» — опера Клаудио Монтеверди по либретто Алессандро Стриджо-младшего (1607).
 «» — опера Стефано Ланди (1619).
 «» — опера Луиджи Росси, написанная по заказу кардинала Мазарини (1647).
 «» — опера Антонио Сарторио по либретто Орелио Орели (1672).
 «» — опера Луи Люлли (1690).
 «» — опера Георга Телемана (1726).
 «Орфей» — опера Луиджи Торелли (1781).
 «Орфей» — опера Иоганна Рейхардта (1788).
 «Орфей» — опера Луиджи Ламберти (1796).
 «Орфей в аду» — оперетта Жака Оффенбаха (1858), считается первым полноценным произведением этого жанра.
 «» — опера Харрисона Бёртуистла по либретто Питера Зиновьева (1986).
 «Орфей» — камерная опера Филипа Гласса (1991, сценическая премьера — 1993).
 «Орфей» — российская рок-опера Ольги Вайнер (2020 — 2021).

Балет 
 «Орфей» — балет Жана Роже-Дюкаса, написанный по заказу Мариинского театра для Михаила Фокина (1913) и впервые исполненный в качестве мимодрамы Идой Рубинштейн (Париж, 1926).
 «» — балет Джорджа Баланчина (1948) на музыку Игоря Стравинского (1947).
 «Орфей» — балет Татьяны Гзовской на музыку Ференца Листа (1955).
 «Орфей» — балет Мориса Бежара на музыку Пьера Анри (1958).
 «Орфей» — балет Ханса Хенце (1978, сценическая премьера — 1979, Штутгарт, хореограф Уильям Форсайт).

Литература 
 «Орфей спускается в ад» — готическая драма Теннесси Уильямса (1957), переработка пьесы «Битва ангелов» (1940).
 «» — поэтический цикл Райнера Марии Рильке(1922, опубликован в 1923).

Кинематограф 
 «Орфей» — фильм Жана Кокто, вторая часть его «Орфической трилогии» (Франция, 1950).
 «Чёрный Орфей» — музыкальная кинокомедия Марселя Камю (Франция—Италия—Бразилия, 1959 год).
 «Завещание Орфея» — фильм Жана Кокто, заключительная часть «Орфической трилогии» (Франция, 1960).
 «Смерть Орфея» — фильм Георгия Шенгелая (Грузия, 1996).
 «» — фильм Карлуса Диегиса (Бразилия, 1999).

Музыка 
 «Орфей» — советский вокально-инструментальный ансамбль.

В кораблестроении 
 «Орфей» — 32-пушечный фрегат, заложенный в 1771 году; первый корабль британского Королевского флота, названный в честь Орфея.
 «» (HMS Orpheus) — список кораблей британского Королевского флота, носивших такое название.
 «Орфей» — бриг Черноморского флота Российской империи (1821—1836), участвовавший в русско-турецкой войне 1828—1829 годов.
 «Орфей» — бриг Черноморского флота Российской империи (1845—1853).
 «Орфей» — тип эскадренных миноносцев флота Российской империи (1913—1917).

Другое 
 «Орфей» — российский радиоканал классической музыки, вещающий с 1991 года.
 «Золотой Орфей» — международный конкурс исполнителей популярной песни, проводившийся в Болгарии в 1965—1999 годах.
 «Орфей» — театр на Бродвее в Лос-Анджелесе, открытый 15 февраля 1926 года.

Фамилия 
 Орфей, Лиана (род. 1937) — итальянская актриса и артистка цирка.
 Орфей, Мойра (Миранда Орфей; 1931—2015) — популярная итальянская цирковая артистка, актриса и телеведущая.

См. также 
  (значения)
 The Lyre of Orpheus — альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds (2004).